Clemens Krauss ist der Name folgender Personen:

* Clemens Krauss (Dirigent) (1893–1954), österreichischer Dirigent
 Clemens Krauss (Künstler) (* 1981), österreichischer bildender Künstler